Красноселька — река в России, протекает в Захаровском районе Рязанской области. Правый приток Пачоги.

География 
Исток реки Красносельки расположен у посёлка Некрасово. Река течёт на запад. Устье реки находится в 3,6 км по правому берегу реки Пачога. Длина реки составляет 11 км.

Вдоль течения реки расположены населённые пункты Некрасово, Нечаевка и Суворовка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от города Кашира до города Коломна, без реки Москва, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов: 
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010101912110000022916
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110002291
 Код бассейна — 09.01.01.019
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Рязанской области
Бассейн Осетра